Filippo Buonaccorsi (1437-1496) : humaniste italien
 Buonaccorso Buonaccorsi (1620-1678) : cardinal italien
 Simone Buonaccorsi (1708-1776): cardinal italien